Wenden (in tedesco Venedi) può riferirsi a:
 Wenden – comune del circondario di Olpe, in Vestfalia;
 Wenden – comune del Baden-Württemberg;
 Wenden – città della contea di La Paz, in Arizona;
 Voivodato di Wenden – voivodato del ducato di Livonia;
 Cēsis – città della Lettonia, già Wenden;
 Wendenstöcke – montagna delle Alpi Urane in Svizzera.
È inoltre il cognome di:
 Michael Wenden – nuotatore australiano.